

Електроуглі — місто, Богородський міський округ, Московська область
 Електроуглі — залізнична станція Горьковського напрямку Московської залізниці